Revival — второй сольный студийный альбом американской певицы Селены Гомес.
Revival — девятый  студийный альбом  Эминема.